Джек:
 Джек — мужское имя.
 Джек — село в Губинском районе Азербайджана.
 Джек, Дже́кский язык — язык джекцев, проживающих в северо-восточной части Азербайджана.
 Джек, Джекский ковёр — тип азербайджанского ковра.
 Джек — птица семейства дрофиных.
 «Джек» — веб-комикс американского художника-фурриста Дэвида Хопкинса.
 Джек — персонаж серии игр Tekken.
 Джек — название аудиоразъёмов.
 Джек (нефтяное месторождение).
 Джек (округ, Техас).

Фильмы

Фамилия 
 Джек, Бо (Сидни Уолкер; 1921—2000) — американский боксёр.
 Джек, Баду (род. 1983) — шведский боксёр-профессионал.
 Джек, Джамал (род. 1987) — тринидадский футболист.
 Джек, Джаррет (род. 1983) — американский баскетболист.
 Джек, Дэвид (1899—1958) — английский футболист.
 Джек, Келвин (род. 1976) — тринидадский футболист.
 Джек, Майлз (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Джек, Райан (род. 1992) — шотландский футболист.
 Джек, Уильям (1795—1822) — шотландский ботаник.
 Джек, Шинед (род. 1993) — тринидадская волейболистка.

Прочее 
 Джек Воробей — главный протагонист всех 5 фильмов «Пираты карибского моря»

См. также 
 
 
 Джек-попрыгун (фильм)
 Джек-пружинки-на-пятах
 Джек-попрыгунчик
 
 
 
 Тыквоголовый Джек